Симоновичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Симоновичи — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Симоновичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Симоновичи — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.